Константи́н Миха́йлович Заха́ров (; 2 мая 1985, Минск, СССР) — белорусский хоккеист, правый крайний нападающий минского «Динамо», выступающего в КХЛ. Сын заслуженного тренера Белоруссии Михаила Захарова.

Карьера 
В хоккей играет с 6 лет. Воспитанник минской «Юности». Первый тренер — Николай Васильевич Беспрозванных.

На профессиональном уровне дебютировал за «Юность-Минск», затем переехал в «Гомель». После того, как был выбран командой «Сент-Луис Блюз» на драфте 2003 года переехал в юниорскую лигу Квебека, в клуб «Монктон Уайлдкэтс». Он забил 33 гола и помог своей команде сыграть в финале Президентского Кубка. После этого сезона он переехал в АХЛ, Worcester IceCats, но набрал там всего 14 очков в 59 играх. В следующем году провел часть сезона в Alaska Aces, а затем уехал в «Юность-Минск». Вернулся в Северную Америку в сезоне 2006/07 в команду Peoria Rivermen, но вернулся домой в конце сезона и снова играл за «Юность-Минск», и помог команде достичь трёх чемпионских титулов в период с 2009 и 2011 годов в сезоне 2009/2010 Захаров сыграл четыре игры в команде Континентальной хоккейной лиге в «Динамо» (Минск), но потом вернулся в «Юность-Минск». В сезоне 2013/14 Константин провел 44 матча за «Динамо» (Минск), в которых отдал 6 результативных передач. Также в его активе гол и результативная передача в Кубке Надежды. Летом 2014 года подписал контракт с «Динамо» (Минск) ещё на год.

Международная карьера 
Регулярно привлекался в молодёжные и юношеские сборные Белоруссии. За команду U-18 Захаров провёл 24 матча на четырёх чемпионатах мира, забросил 12 шайб, отдал 24 голевые передачи. В 2003 году он был лучшим бомбардиром в возрасте до 18 лет, набрав больше очков, чем будущие звезды Александр Овечкин и Евгений Малкин. Его статистика в «молодёжке» — 5 мировых форумов, 27 поединков, 9 шайб, 14 результативных передач. Также Константин сыграл на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, где отличился одной заброшенной шайбой.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (2009, 2010, 2011)
 Обладатель Кубка Белоруссии (2009, 2010)
 Обладатель Континентального кубка (2007, 2011, 2018)

Личная информация 
Женат на белорусской теннисистке Ольге Говорцовой, в марте 2018 года у пары родился сын.

Любимые виды спорта: теннисСпортивный кумир: Рафаэль НадальХоккейный кумир: Петер Форсберг

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки «Монктон Уайлдкэтс»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Аляска Эйсез»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск